Konge i Danmark: Erik 6. Menved 1286-1319

Se også 1292 (tal)

Begivenheder 
 Haderslev fik købstadsrettigheder.

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

92
 
Artikler om enkelte år